Konen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Konen (1874–1948), deutscher Physiker und Politiker (CDU) 
 René Konen (1923–1994), luxemburgischer Politiker, Mitglied der Chamber

Siehe auch:
 Kohnen
 Conen